Кубок маршала Тито 1962/1963 () — 16-й розыгрыш Кубка Югославии по футболу.

Первый раунд

Второй раунд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
Статистика на rsssf.com 

1962/1963
Спорт в Югославии в 1962 году
Спорт в Югославии в 1963 году
Югославия